De koningin van Onderland, Een album uit de stripreeks Jommeke.
 De koningin van Onderland (stripfiguur), een personage uit Jommeke.
 Vrouwe met het Groene Gewaad, bijnaam van een personage uit het boek De zilveren stoel uit De Kronieken van Narnia.